Wonder ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Wonder (* 1944), österreichischer Bühnenbildner
 Pieter Christoffel Wonder (1777–1852), niederländischer Porträt- und Interieurmaler
 Stevie Wonder (* 1950; eigentlich Steveland Hardaway Judkins Morris), US-amerikanischen Pop- und Soul-Sänger, Komponist sowie Multiinstrumentalist
 Tommy Wonder (1953–2006), niederländischer Zauberer
 Wayne Wonder (* 1972), jamaikanischer Reggae- und Dancehall-Künstler

sowie der Künstlername von:

 9th Wonder (* 1975), US-amerikanischer Hip-Hop-Produzent
 Frl. Wommy Wonder (* 1967), deutscher Kabarettist, Travestiekünstler

Siehe auch:
 The Wonder, Originaltitel von Das Wunder (2022), Spielfilm von Sebastián Lelio